Мона може да се отнася за:
 Мона (р. 1992), българска певица
 Мона (Юта), град в Съединените щати
 Мона (остров), остров в Карибско море
 Мона (река), река в Норвегия